Омарбе́кова — женская форма фамилии . Известные носительницы:
* Омарбекова, Жанат Ануарбековна (род. 1961) — казахстанский политический и общественный деятель, депутат Мажилиса.
 Омарбекова, Жулдыз Кажикеновна (род. 1983) — казахстанский политический и общественный деятель, депутат Мажилиса.